Araceli hace referencia a varios artículos en Wikipedia:

Nombre propio
Araceli, nombre del género femenino cuya etimología proviene del latín Ara coeli

Personas
Araceli Ardón, escritora mexicana
Araceli Castro Mendoza, atleta mexicana
Araceli Gilbert, fue una artista ecuatoriana
Araceli González Campa, presentadora y locutora de radio
Araceli González Vázquez, escritora española
Araceli González, actriz argentina, modelo y conductora de televisión
Araceli Mangas Martín, jurista especializada en derecho internacional
Araceli Morales López, ministra colombiana
Araceli Navarro Laso, deportista española que compite en esgrima
Araceli Segarra, alpinista española
Virginia Araceli García Acosta, antropóloga e historiadora mexicana
Yolanda Araceli León Rosas, actriz

Lugares
Araceli (Filipinas), municipio  perteneciente a la provincia  de Paragua en  Mimaro,  Región IV-B
 Araceli de Dumarán, barrio, sede del municipio de Araceli.